

Brasil 
 Paróquia São Sebastião (Bela Vista de Minas), em Minas Gerais
 Paróquia São Sebastião (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
 Paróquia São Sebastião (Dionísio), em Minas Gerais
 Paróquia São Sebastião (Encanto), no Rio Grande do Norte
 Paróquia São Sebastião (Gama), no Distrito Federal
 Paróquia São Sebastião (Leopoldina), em Minas Gerais
 Paróquia São Sebastião (São Carlos), em São Paulo
 Paróquia São Sebastião (São Sebastião do Rio Preto), em Minas Gerais
 Paróquia São Sebastião (Timóteo), em Minas Gerais

Desambiguações de religião